Zell am See - város Ausztriában, Salzburg tartományban.
Zell am See - Bezirk Zell am See, Salzburg tartomány 6 közigazgatási egységének egyike.